Nachrichter steht für:
 Scharfrichter, veraltete Berufsbezeichnung
 Die Nachrichter, ein 1935 verbotenes deutsches Kabarettensemble